Icari (magistrat), magistrat romà del segle IV
 Icari (pare d'Erígone), mitològic ciutadà d'Atenes pare d'Erígone 
 Icari (fill d'Èbal), heroi fill de Gorgòfone i d'Èbal, rei d'Esparta